«Фабрициус» — советский транспорт (ранее — грузовой пароход), принимавший активное участие в переброске маршевых пополнений, провизии, фуража в первые месяцы Великой Отечественной войны на Черноморском театре боевых действий.

История 
Первоначальное название судна — «Саида». Оно было спущено на воду в 1903 году в порту Стоктон, на верфи Крег. Проектная документация парохода предусматривала наличие четырёх трюмов и пяти лебедок, имевших различную грузоподъёмность  Основным двигателем «Саиды» была машина тройного расширения мощностью 1200 л. с., приводившаяся в движение паром, который вырабатывался двумя большими котлами.

В 1932 году «Саида» была приобретена Черноморским пароходством и переименована в «Фабрициус». С началом Великой Отечественной войны (если быть точнее — 27 июля 1941 года) пароход был зачислен в списки военных судов, которым отводилась транспортная роль.

2 марта 1942 года, во время сложного перехода по маршруту Новороссийск — Камыш-Бурун, «Фабрициус» был атакован немецким самолётом, в арсенале которого находились специальные торпеды (по информации западных источников транспорт был торпедирован итальянским торпедным катером ). Капитан парохода, Михаил Иванович Григор, несмотря на контузию, сумел дождаться помощи, а затем посадить уже опустевшее судно на мель, протянувшуюся в юго-западном направлении относительно маяка мыса Большой Утриш (окрестности Анапы). В результате нападения было убито пять членов экипажа «Фабрициуса». В числе погибших оказался и первый помощник капитана Ломоносов.

После войны значительная часть «Фабрициуса» была разобрана на металлолом.

Современное состояние 
В настоящее время внимательный ныряльщик сможет обнаружить остатки судна на глубине  На дне сохранились фрагменты носовой части, якорный клюз, секции леерного ограждения, части бортов с овальными отверстиями иллюминаторов. Поле обломков неоднократно осматривалось исследователями клуба «Нептун-Про», командой Александра Елкина, инициативной группой «Анапа-2009».

Примечания

Ссылки 

 Григор М. И. Море — моя судьба
 Описание нынешнего состояния судна
 Подводные фотографии инициативной группы «Анапа-2009» с места гибели «Фабрициуса»
 Подводные видеофрагменты инициативной группы «Анапа-2009» с места гибели «Фабрициуса»

Транспортные средства, появившиеся в 1903 году
Появились в 1903 году в США
Затонувшие пароходы СССР
Кораблекрушения 1942 года
Транспортные происшествия в России 1942 года
Транспортные происшествия в Краснодарском крае
1942 год в Краснодарском крае
Март 1942 года
События 2 марта